With Johnny

Sigle 
 Web jockey – disc jockey di una web radio
 Wiking-Jugend – organizzazione neonazista
 Wireless Java

Religione 
 W.J. – Suore Vestiarie di Gesù

Altro 
 WJ – targa automobilistica di Varsavia-Targówek (Polonia)